«Quédate conmigo» puede referirse a:

Música 
 «Quédate conmigo» (1998), álbum de José Luis Perales.
 «Quédate conmigo» (1998), canción de José Luis Perales.
 «Quédate conmigo» (2012), canción de Pastora Soler - representante de Eurovisión'12.
 «Quédate conmigo» (2005), canción de Ha*Ash.
 «Quédate conmigo» (2004), canción de Chayanne.
 «Quédate conmigo» (2017), canción de Chyno Miranda con Gente de Zona y Wisin.

Cine y televisión 
 «Quédate conmigo (The Waterdance)» (1992), película dirigida por Neal Jiménez y Michael Steinberg.
 «Quédate conmigo (Be with Me)» (2005), película dirigida por Eric Khoo.
 «Quédate conmigo» (2000), programa de televisión de España emitido en Telecinco.
 «Quédate conmigo (Still Mine)» (2012), película dirigida por Michael McGowan.

Referencias